Miejscowości w USA:
 Klickitat – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Klickitat
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Klickitat (ang. Klickitat County) – w stanie Waszyngton